|-
| (120001) 2002 YL15||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120002) 2002 YD20||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120003) 2002 YU23||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120004) 2002 YB24||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120005) 2002 YB31||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120006) 2002 YK31||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120007) 2002 YV31||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120008) 2003 AN5||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120009) 2003 AU5||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120010) 2003 AV5||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120011) 2003 AY5||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120012) 2003 AR7||||2 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120013) 2003 AU17||||5 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120014) 2003 AT21||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120015) 2003 AO24||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120016) 2003 AY27||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120017) 2003 AD37||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120018) 2003 AV38||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120019) 2003 AF39||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120020) 2003 AV40||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120021) 2003 AW40||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120022) 2003 AA41||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120023) 2003 AW44||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120024) 2003 AN50||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120025) 2003 AT52||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120026) 2003 AR55||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120027) 2003 AZ57||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120028) 2003 AK58||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120029) 2003 AD60||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120030) 2003 AF65||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120031) 2003 AZ68||||9 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120032) 2003 AV69||||8 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120033) 2003 AZ70||||10 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (120034) 2003 AK71||||10 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (120035) 2003 AB75||||10 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120036) 2003 AM89||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120037) 2003 AG91||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 120038 Франланшер (Franlainsher)||||26 січня 2003||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (120039) 2003 BA2||||25 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 120040 Пальяріні (Pagliarini)||||24 січня 2003||Обсерваторія Ла-Сілья||Андреа Боаттіні, Ганс Шолль
|-
| (120041) 2003 BS6||||24 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120042) 2003 BQ9||||26 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120043) 2003 BA11||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120044) 2003 BX20||||27 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (120045) 2003 BB25||||25 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120046) 2003 BT26||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120047) 2003 BR27||||26 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120048) 2003 BJ29||||27 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120049) 2003 BT29||||27 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120050) 2003 BE40||||27 січня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (120051) 2003 BO66||||30 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120052) 2003 BD67||||30 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (120053) 2003 BW69||||30 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120054) 2003 BR71||||28 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120055) 2003 BD76||||29 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120056) 2003 BA79||||31 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120057) 2003 BJ82||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120058) 2003 BZ83||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120059) 2003 BA84||||31 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120060) 2003 BP84||||30 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (120061) 2003 CO1||||1 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120062) 2003 CQ4||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120063) 2003 CE5||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120064) 2003 CD6||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120065) 2003 CM6||||1 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120066) 2003 CH16||||7 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120067) 2003 CQ18||||6 лютого 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (120068) 2003 DC1||||21 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120069) 2003 DZ3||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120070) 2003 DC8||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120071) 2003 DM16||||21 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120072) 2003 DD18||||19 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120073) 2003 DR19||||22 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120074) 2003 EA||2003 EA||1 березня 2003||Лас-Крусес||Д. Діксон
|-
| (120075) 2003 EE2||||5 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120076) 2003 EO2||||5 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120077) 2003 EU3||||6 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (120078) 2003 EH4||||6 березня 2003||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (120079) 2003 EB10||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120080) 2003 ET11||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120081) 2003 ED12||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120082) 2003 EN12||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120083) 2003 EH17||||5 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120084) 2003 EW20||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120085) 2003 EO23||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120086) 2003 EU24||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120087) 2003 ET25||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120088) 2003 EW32||||7 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120089) 2003 EA34||||7 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (120090) 2003 EB35||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120091) 2003 EH35||||7 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120092) 2003 EB36||||7 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120093) 2003 EE38||||8 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120094) 2003 ET39||||8 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120095) 2003 EN42||||9 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120096) 2003 EG47||||9 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (120097) 2003 EG50||||10 березня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (120098) 2003 EJ50||||10 березня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (120099) 2003 EV55||||9 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (120100) 2003 EY57||||9 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

120000